Dynasty – stowarzyszenie założonym w 1999 przez 3 fińskie zespoły: The Rasmus, Killer i Kwan. Grupa Killer rozpadła się przez co nie jest już członkiem Dynasty.

Dynasty 
Nazwa Dynasty powstała od przyjaźni łączącej te 3 grupy. Wielu członków z zespołów nosi tatuaże z logo Dynasty, mają je na paskach od gitar itd. Zespoły często wspomagały się muzycznie. Aki Hakala z The Rasmus grywał w Killer oraz Kwan; pojawił się także w teledysku Kwanu Padam. Killer był reprodukowany oraz zarządzany przez Lauriego Ylönena i Pauliego Rantasalmiego z The Rasmus. Lauri zaśpiewał razem z Mariko i Tidjanem z Kwanu i Siiri z Killera piosenkę „Chillin' at the Grotto” oraz tylko z Siiri 'All i want'.

Killer odszedł na początku 2005, w Dynasty zostali tylko The Rasmus i Kwan. Tego samego roku, Ylönen i Rantasalmi założyli wytwórnię płytową w Helsinkach. Wytwórnia nazywała się Dynasty Recordings. Rok później,dwa zespoły grające rocka alternatywnego Von Hertzen Brothers i Happiness podpisały kontrakt z Dynasty Recordings.

Dynasty Recordings 
Dynasty Recordings jest małą wytwórnią rekrutującą fińskich wykonawców. Jej właścicielami są:

 Pauli Rantasalmi: Producent/autor tekstów, właściciel
 Lauri Ylönen: autor tekstów, właściciel
 Antti Eräkangas: Producent, właściciel
 Antti Eriksson: Zarządca, właściciel

Zrzeszeni wykonawcy

Aktualni wykonawcy 
 The Rasmus (1999-)
 Kwan (1999-)
 Von Hertzen Brothers (2006-)
 Happiness (2006-)

Byli wykonawcy 
 Killer (1999-2005)

Linki zewnętrzne 
 Informacje i zdjęcia

Rockowe wytwórnie muzyczne
Fińskie wytwórnie muzyczne